Amargoso é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
Aspidosperma polyneuron
Aspidosperma spruceanum
 Anthoxanthum odoratum
Tipuana fusca ou Vatairea fusca
outras espécies também designadas como angelim-amargoso.

Desambiguação